Kepahyang (Lempuing), een plaats in Indonesië
Kepahyang (Tetap), een plaats in Indonesië
Kepahyang (Luas), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing